Prva B hrvatska nogometna liga je imala svoje drugo i posljednje izdanje u sezoni 1996./97. 
Sudjelovalo je šesnaest klubova koji su igrali dvokružnu ligu (30 kola). Po završetku natjecanja prve tri momčadi iz Prve B lige te momčadi iz 1. A HNL na pozicijama 11., 12. i 13. su igrale kvalifikacije za ulazak u Prvu HNL za 1997./98. koju su izborile dvije momčadi. Ostali klubovi koji nisu izborili 1. HNL za 1997./98. su raspoređeni u odgovarajuće skupine Druge HNL.

Ljestvica

Kvalifikacije za 1. HNL 1997./98.

Sudionici

Skupina A

Prvi krug 
Igrano od 10. do 14. lipnja 1997. u Zagrebu na Maksimiru.

Zbog identičnih rezultata morale su se igrati nove kvalifikacije

Ponovljene kvalifikacije 
Igrano od 17. do 21. lipnja 1997. u Zagrebu na stadionu NK Zagreba.

Skupina B 
Igrano od 11. do 15. lipnja 1997. u Zagrebu na stadionu NK Zagreba.

Poveznice 
 1. A HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1996./97.

1996-97 B
 1B